arcahi dram, Hegyi-Karabah Köztársaság által kibocsátott propagandapénz
 örmény dram, Örményország fizetőeszköze